Bilecik (früher auch Biledjik, thrakisch Agrilion, ) ist eine türkische Stadt und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Bilecik am Fluss Karasu Çayı. Gleichzeitig ist sie auch Zentrum des zentralen Landkreises (Merkez). Die Siedlungsgeschichte reicht bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. zurück. Heute ist sie bekannt für ihre Seiden- und Keramikindustrie und beheimatet seit 2007 eine eigene Universität.

Geographie 
Der Landkreis erstreckt sich im Westen der Provinz und grenzt dort an die Provinz Bursa (Landkreise Yenişehir und İnegöl). Ansonsten wird er intern von den Kreisen (im Uhrzeigersinn, im Norden beginnend) Osmaneli, Gölpazarı, Söğüt, Bozüyük sowie Pazaryeri begrenzt.
Der Kreis hat die zweitgrößte Fläche in der Provinz, verzeichnet jedoch die höchste Bevölkerungszahl (ca. 36,7 %). Mit der Bevölkerungsdichte von 98,4 liegt er etwa doppelt über dem Provinzdurchschnitt von 52,3 Einwohnern je Quadratkilometern.

Neben der Kreis- und Provinzhauptstadt besteht er aus zwei weiteren Städten (Gemeinden, Belediye): Bayırköy (2425) und Vezirhan (3043 Einw.). Zum Kreis zählen des Weiteren noch 46 Dörfer (Köy) mit einer Durchschnittsbevölkerung von 163 Einwohnern. 14 Dörfer haben mehr Einwohner als dieser Durchschnitt.
Das größte Dorf ist mit 924 Einwohnern Aşağıköy. Seit 2018 ist das ehemalige bevölkerungsreichste Dorf Pelİtözü (2017: 1074 Einwohner) ein Stadtviertel (Mahalle) der Provinzhauptstadt (Pelİtözü Mahallesİ, 2020: 1983 Einw.).

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Bilecik sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Stadtentwicklung 
Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Stadt (Şehir), Kreis (İlçe) und Provinz (İl) Bilecik. Die Zahlen wurden den als PDF-Dateien veröffentlichten Ergebnisse der Volkszählungen der angegebenen Jahre entnommen, abrufbar über die Bibliothek des TURKSTAT (TÜİK)

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 

 Aydın Tohumcu (1943–2003), Fußballspieler und -trainer
 Nabi Avcı (* 1953), Politiker
 Fatih Dönmez (* 1965), Politiker, Energieminister

Einzelnachweise

Weblinks 

 Facebook: Bilecik
 Beschreibung auf allaboutturkey.com (englisch)